Castro Alves kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Castro Alves (ort), Bahia, 
 Castro Alves (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar